Deux compétitions sont organisées sous le nom coupe de France de volley-ball :
 la Coupe de France féminine de volley-ball ;
 la Coupe de France masculine de volley-ball.